Eldoradio ist der Name verschiedener Hörfunksender:

 Eldoradio (Hochschulradio) – Hochschulradio an der Technischen Universität Dortmund
 Eldoradio (Luxemburg) – privater Hörfunksender aus Luxembourg-Gasperich
 Eldoradio (Hörfunksendung) – lesbisch-schwules Radiomagazin

Siehe auch:
 Eldorado (Begriffsklärung)